Toma pode se referir a:
Toma (departamento), em Burkina Faso
Toma (Dragon Ball)
Toma Lá, Dá Cá, programa humorístico brasileiro de TV
Sanda Toma, canoísta francesa
La Toma, cidade argentina

Desambiguações de topônimos